Храч Титизян (; род. 26 мая 1979) — американский актёр кино, театра, и телевидения армянского происхождения. Он наиболее известен по роли аналитика ЦРУ Дэнни Галвеса в первых двух сезонах сериала Showtime «Родина».

Биография 
Титизян родился в Калифорнии, в семье армянских эмигрантов. Его отец родился в Ливане, а мать в Иордании, в то время как его бабушка и дедушка были армянами из Ирака и Сирии. Он вырос в Глендейле, Калифорнии. Он учился в армянской школе, где он научился свободно говорить, читать и писать на армянском языке.

Ещё ребёнком Титизян развлекал друзей семьи, пел для них песни и притворялся другими людьми. В 19 лет он решил начать карьеру профессионального актёра, но не сообщил родителям о том, что вылетел из колледжа. Он получил работу по доставке цветов, чтобы оплачивать актёрские курсы, и почти год притворялся, что всё ещё учится в колледже. После того, как он подписал контракт с агентом, его родители обнаружили его обман, но Титизян отказался бросить актёрство.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Театр

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Лос-Анджелесе
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры театра США